Салария (; соляная) — термин латинского происхождения.

 Виа Салария (Via Salaria) — одна из самых больших древнеримских дорог, по которой сабиняне перевозили соль с моря в свою страну.
 Порта Салария (Porta Salaria) — не сохранившиеся ворота стены Аврелиана в Риме.
 Salaria — род рыб из семейства собачковых.